En optimisation convexe, LMI est une inégalité matricielle linéaire (Linear matricial inequality ou LMI).
 En informatique, LMI (Lisp Machines, Inc) était une entreprise américaine dont l'objectif était le développement, la fabrication et commercialisation de machines Lisp.
 Le Monde informatique, un magazine hebdomadaire.